Matthieu Dreyer, Frans voetballer
Johan Dreyer, Deens-Iers astronoom
Carl Theodor Dreyer, Deens filmregisseur
Jim Dreyer, Amerikaans atleet
Dreyer & Reinbold Racing, Amerikaanse raceteam